Partit Socialista (França), partit polític de França
 Partit Socialista Francès (1902), partit polític històric de França
 Partit Socialista de França (1902-1905), partit polític històric de França
 Partit Socialdemòcrata de Finlàndia, partit polític de Finlàndia
 Sinn Féin provisional (del nom en anglès Provisional Sinn Féin), partit polític històric d'Irlanda
 Federació Popular d'Estudiants de Jammu i Caixmir (del nom en anglès Popular Students Federation), moviment polític de Jammu i Caixmir
 Python Software Foundation, organització per al foment del llenguatge de programació Python